Paksi FC, är en fotbollsklubb från Paks i Ungern. Klubben grundades 1952 och spelar sina hemmamatcher på Fehérvári úti Stadion som har en publikkapacitet på 6 150 åskådare.

Meriter 
Ungerska cupen (0): 
 Finalist: 2021/22.

Placering tidigare säsonger

Kända spelare 

  Attila Tököli (2007–2010)
  Bálint Bajner (2015–2016)
  Péter Molnár
  Richárd Nagy
  János Hahn

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats på paksifc.hu
 Paksi FC på facebook
 Paksi FC på hungarianfootball.com
 Paksi FC på Soccerway
 Paksi FC på Sofascore
 Paksi FC på Transfermarkt
 Paksi FC på Globalsportsarchive

Fotbollsklubbar i Ungern
Sportklubbar bildade 1952